HVU kan syfta på:

 HvU –  hemvärnets ungdomsverksamhet, se hemvärnsungdom
 HVU – en svensk kunglig akademi, se Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala